

Ekstraklasa - III liga 
Drużyny z województwa warmińsko-mazurskiego występujące w ligach centralnych i makroregionalnych:

 Ekstraklasa - brak
 I liga – Stomil Olsztyn
  II liga – Olimpia Elbląg, Concordia Elbląg
 III liga – Huragan Morąg, Mrągovia Mrągowo, Start Działdowo, Motor Lubawa, MKS Korsze, Granica Kętrzyn, Płomień Ełk, Sokół Ostróda, Barkas Tolkmicko, Znicz Biała Piska

IV liga 

|rowspan=3 style="background-color:white;"|

|rowspan=4 style="background-color:white;"|

|rowspan=2 style="background-color:white;"|

Klasa okręgowa

grupa I 
 awans: Start Kozłowo, Warmia Olsztyn
 spadek: Leśnik Nowe Ramuki

grupa II 
 awans: Polonia Pasłęk, Błękitni Orneta
 spadek:Ossa Biskupiec Pomorski

Klasa A 
 grupa I:
 awans: Pojezierze Prostki
 spadek: brak
 grupa II:
 awans: brak
 spadek: brak
 grupa III:
 awans: Danpol Knopin
 spadek: Orzeł Czerwonka
 grupa IV:
 awans: Wel Lidzbark
 spadek: Iskra Smykówko

Klasa B 
 grupa I - awans: Unia Olecko
 grupa II - awans: Victoria Rychliki
 grupa III -awans: GKS Dźwierzuty
 grupa IV - awans: Novoplast Mszanowo

Wycofania z rozgrywek 
Mrągovia II Mrągowo, LZS Lubomino-Wilczkowo, Olimpia III Elbląg, Barkas Tolkmicko, Barkas II Tolkmicko, Sokół Garbno, Tessa Tuszewo, LKS Spręcowo, Strażak Gryźliny, Czarni Małdyty, MOSiR Kętrzyn

Nowe zespoły 
Olimpia III Elbląg, Orzeł Ulnowo, Unia Olecko, FC Dajtki Olsztyn, Olimpia II Olsztynek, Jonkovia Jonkowo

Uwagi 
 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie przejęła Barkasa Tolkmicko i zajęła jego miejsce w III lidze.
 Zalew Gmina Elbląg zmienił nazwę na Zalew Batorowo

Linki zewnętrzne 
 90minut.pl

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa warmińsko-mazurskiego